Guntersdorf (Duitsland), een plaats in de gemeente Herborn in de Duitse deelstaat Hessen
Guntersdorf (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk